Jean de Gourmont (vers 1483-après 1551), peintre, orfèvre et graveur français
 Jean de Gourmont (1877-1928), écrivain français